Ouma ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Ouma, kenianischer Fußballspieler
 Francis Ouma (* 1988), kenianischer Fußballspieler
 Kassim Ouma (* 1978), ugandischer Boxer
 Timothy Ouma (* 2004), kenianischer Fußballspieler